Любительский драфт НХЛ 1973 года состоялся 15 мая в отеле «Маунт Роял» в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 11-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 168 хоккеистов. Первым номером драфта стал Дени Потвен, которого скауты считали наследником славы Бобби Орра, лучшего защитника лиги. Потвен оправдал большинство ожиданий и сыграл ведущую роль в становлении «династии» «Нью-Йорк Айлендерс» в начале 1980-х годов. «Монреаль Канадиенс» под восьмым номером выбрали Боба Гейни, который не блистал в юниорской лиге, но в НХЛ стал лучшим форвардом оборонительного плана.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд», Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 70;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 41,7;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 322;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 70;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 174;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 316.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1973 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1973/74

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1973 год в хоккее